Katarzyna Lewandowska (ur. 1973) – polska szachistka
 Katarzyna Lewandowska (ur. 1995) – polska siatkarka
 Katarzyna Lewandowska – polska artystka teatralna, solistka
 Katarzyna Lewandowska – polska scenarzystka